intoksykacja (mikrobiologia)
 intoksykacja (toksykologia)